Dumbuli steht für:
 Dimili, ein kurdischer Volksstamm (Eşiret)
 Diplipito, eine Doppelkesseltrommel in Georgien